Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Riviera De Sao Lourenco 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Mailen Auroux e María Irigoyen che hanno battuto in finale Verónica Cepede Royg e Florencia Molinero 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (Campionesse)
 Vivian Segnini /  Roxane Vaisemberg (semifinali)

 Verónica Cepede Royg /  Florencia Molinero (finale)
 Nicole Clerico /  Ana-Clara Duarte (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Riviera De Sao Lourenco 2012